

Patronyme
 Raoul Calary de Lamazière, (1879-1932), fut un homme politique français.
 Simonne Calary de Lamazière, (1906-2003), Elle fut l'épouse Jean de Lattre de Tassigny.

Homonymie
Homonymie de patronyme